Медведков — русская фамилия; имеет женскую форму Медведкова.

Известные носители 
 Медведков, Алексей Иванович (1867—1934) — российский священник, протоиерей, причислен к лику святых (святой праведный Алексий Южинский).
 Медведков, Владислав Михайлович (1940—2017) —  советский деятель сельского хозяйства, заслуженный агроном РСФСР.
 Медведков, Максим Юрьевич (род. 1957) — российский государственный деятель.
 Медведков, Сергей Степанович (1847—1917) — ректор Симбирской духовной семинарии, член IV Государственной Думы от Симбирской губернии.
 Медведков, Юрий Владимирович (род. 1928) — советский и американский географ, специалист по теоретической географии.

См. также 
 Медведкова
 Медведково